4e Legerkorps (Wehrmacht), een legerkorps van de Duitse Wehrmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 IVe Legerkorps (Duitse Keizerrijk)
 IVe Legerkorps (Bundeswehr)
 IVe Legerkorps (Oostenrijk-Hongarije)
 4e Legerkorps (Verenigde Staten), een legerkorps van de United States Army tijdens de Tweede Wereldoorlog.